Sturgeon Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sturgeon Island (Illinois)
 Sturgeon Island (Kentucky)
 Sturgeon Island (Maine)
 Sturgeon Island (Minnesota)
 Sturgeon Island (Montana)
 Sturgeon Island (New Jersey)
 Sturgeon Island (South Carolina)